Le Rayon super-gamma de son titre original Le Rayon de la mort est la douzième histoire de la série Jean Valhardi d'Eddy Paape et Jean-Michel Charlier. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Puis est publiée sous forme d'album en 1954.

Contexte 

La notion de rayon de la mort est alors dans l'air du temps, parce qu'il faisait partie du concept d'arme à énergie dirigée étudié par l'inventeur Nikola Tesla peu avant sa mort. Le film Fantomas de 1947 articulait d'ailleurs son intrigue sur l'usage d'un tel rayon.

Eddy Paape combine, dans son idée d'en faire un émetteur de radioactivité, la crainte de cette arme qui tue silencieusement et à distance au pouvoir de destruction alors souvent montré dans les actualités cinématographiques (la télévision est encore peu répandue) des armes nucléaires A et H. 

Un pays de l'Est aux intentions conquérantes est imaginé comme lieu politique de l'expérience : la Poldévie.

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album de bande dessinée sorti en 1954
Histoire de Jean Valhardi
Bande dessinée de Jean-Michel Charlier
Album Dupuis
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1952
Histoire publiée pour la première fois en 1953
Album de bande dessinée de science-fiction